Саиф Каддафи:
 Саиф аль-Ислам Каддафи (род. 1972) — второй сын Муаммара Каддафи, руководил деятельностью каддафистов после смерти отца.
 Саиф аль-Араб Каддафи (1982—2011) — шестой сын Каддафи, погиб при авианалёте НАТО.